

Letteratura 
La magia di Lunitari (Darkness and Light) – romanzo di Paul B. Thompson e Tonya R. Carter del 1989
Luce e tenebra (Darkness and Light) – romanzo di John Harvey

Musica 
 Darkness and Light – album di Stephan Micus del 1990
Darkness and Light – album di John Legend del 2016
Darkness and Light – album dei Keldian del 2017

Televisione 
 Buio e luce (Darkness and Light) – episodio in tre parti de L'incredibile Hulk
 Tenebre e luce (Darkness and Light) – episodio della seconda stagione di Lie to Me